Di Filippo es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

Personas
 Rustico di Filippo (1230 y 1240 - 1291 y 1300), poeta italiano. 

 Luis Di Filippo (1902-1997), periodista, escritor y profesor argentino.
 Sara Di Filippo (1982-), entrenadora de fútbol italiana.